Gare d'Ashiya (Hanshin)
 Gare d'Ashiya (JR West)